Миха Дерганец је био југословенски и словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1964. || Не плачи, Петре || Миран
|-
| 1967. || Невидљиви батаљон || /
|-
| 1969. || Дружина Сињега галеба (ТВ мини серија) || /
|}

Спољашње везе 
 

Словеначки глумци
Југословенски глумци